Это список знаменосцев, которые представляли Новую Зеландию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Новая Зеландия на Олимпийских играх

Примечания 

Знам
Знам